Fluid ounce (dt. „Flüssigunze“) ist eine Maßeinheit des Raums (Flüssigkeit, Apothekermaß) des angloamerikanischen Maßsystems. Es wird unterschieden zwischen Imperial fluid ounce, einer imperialen Maßeinheit, welche ihren Ursprung in Großbritannien hat, und United States fluid ounce, einer US-amerikanischen Maßeinheit, welche Teil der United States Customary Units ist. Das Einheitenzeichen ist entweder Imp.fl.oz. oder US fl.oz.

Soweit der Zusammenhang klar ist, wird manchmal auch nur kurz oz geschrieben, womit generell aber eine Verwechslungsgefahr mit der so abgekürzten Gewichtseinheit Unze (englisch ounce) entsteht.

In Amerika ist z. B. eine typische Verkaufsgröße für Bierdosen oder sonstige Getränke 12 fl.oz., was 0,3549 Litern entspricht.

Äquivalenzen und Umrechnungen 
(Quelle:)

Imperial fluid ounce 

1 Imp.fl.oz. = 0,96076 US.fl.oz.
1 Imp.min. = 0,96076 US.min.

US customary fluid ounce

Literatur

Einzelnachweise 

Angloamerikanische Volumeneinheit